Tryggve Larssen ist der Name folgender Personen:

* Tryggve Larssen (Bauingenieur) (1870–1928), norwegischer Bauingenieur
 Tryggve Larssen (Schauspieler) (1887–1967), norwegischer Schauspieler